Ewerton ist der Künstlername folgender Personen:
 Ewerton (Fußballspieler, 1951) (Ewerton Machado Jaenisch; * 1951), brasilianischer Fußballspieler 
 Ewerton (Ewerton José Almeida Santos; * 1989), brasilianischer Fußballspieler
 Ewerton (Fußballspieler, März 1992) (Ewerton Nogueira Ávila; * 1992), brasilianischer Fußballspieler 
 Ewerton (Fußballspieler, Dezember 1992) (Ewerton da Silva Pereira; * 1992), brasilianischer Fußballspieler 
 Ewerton (Fußballspieler, 1996) (Ewerton Paixao da Silva; * 1996), brasilianischer Fußballspieler 

Siehe auch:
 Everton
 Ewerthon (* 1981), brasilianischer Fußballspieler